Förenta nationernas kontor i Wien (UNOV) är ett av de fyra större FN-anläggningarna, förutom högkvarteret i New York samt kontoren i  Genève och Nairobi. 

Byggnaderna ligger i Österrikes huvudstad Wien i stadsdelen Donaustadt som är belägen på en ö i floden Donau. FN-kontoret ingår Vienna International Centre, som är värd för flertalet internationella organisationer. Förenta nationernas kontor i Wien invigdes den 1 januari 1980.

I anslutning till FN-kontoret finns stationen Kaisermühlen - VIC i Wiens tunnelbana som trafikeras av linje U1.

Referenser

Noter

Externa länkar
Förenta nationernas kontor i Wien

Bildanden 1980
Kontoret i Wien
Wien